

Patronyme 

 Gabriele Bosisio (1980-), coureur cycliste italien,
  (1936-), actrice italienne,
 Lorenzo Bosisio (1944-), coureur cycliste italien,
  (1882-1928), footballeur, arbitre et dirigeant sportif italien,
  (1901-1988), boxeur italien,
  (1949-), metteur en scène, dramaturge et critique de théâtre italien,
  (1963-), artiste italien.

Toponyme 
 Bosisio Parini, commune italienne de la province de Lecco dans la région de la Lombardie en Italie.

Monument 
 L'ancien  situé à Monza dans la région de la Lombardie en Italie.

Patronyme italien